Bartisch steht für Bartisch (Möbel).

Bartisch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bartisch (1897?–1948), österreichischer Ingenieur, Motorradmechaniker
 Georg Bartisch (1535–1607), deutscher Augen- und Wundarzt
 Tobias Bartisch, deutscher Wundarzt, Sohn von Georg Bartisch